Кајетано Нијето Колин има више значења:

 Кајетано Нијето Колин (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кајетано Нијето Колин (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику